Elena Bogdan e Alexandra Cadanțu erano le campionesse in carica, ma hanno perso nei quarti di finale da Raluca Olaru e Anna Tatišvili.

Oksana Kalašnikova e Demi Schuurs hanno sconfitto in finale Andreea Mitu e Patricia Maria Țig, con il punteggio di 6-2, 6-2.

Teste di serie 

  Andreja Klepač /  Aleksandra Krunić (quarti di finale)
  Julia Görges /  Petra Martić (primo turno)

  Ioana Raluca Olaru /  Anna Tatišvili (semifinale)
  Oksana Kalašnikova /  Demi Schuurs (campionesse)

Tabellone

Collegamenti esterni 
Tabellone principale
 

BRD Bucarest Open 2015
WTA Tour 2015